Націоналштрассе B4 (Nationalstraße нім. Національна дорога)-автодорога,з'єднує міста Людериц та Кітмансхуп в Намібії.B4 також пов'язує південну Намібію з узбережжям Атлантичного океану (Порт Людериц) і проходить через Шперргебіт.

Маршрут
 Людериц
 Аус 
 Гоагеб 
 Зехайм 
 Кітмансхуп

Галерея

Джерела 
 Офіційний сайт Roads Authority
 Мапа доріг Намібії

Націоналштрассе Намібії